

Wydarzenia 

 Meseńczycy pokonali Spartan pod Ithome; mimo to I wojna meseńska zakończyła się nieznacznym zwycięstwem Sparty.
 Izraelski król Ozeasz uwięziony przez Asyryjczyków.